A Christmas Carol
A Christmas Carol, livro de Charles Dickens
A Christmas Carol (1910), filme mudo de 1910
A Christmas Carol (animação), filme animado de 1971
A Christmas Carol (2009), filme animado de 2009
A Christmas Carol (Doctor Who), episódio de Doctor Who
A Christmas Carol (minissérie), minissérie produzida pela BBC em 2019

Um Conto de Natal
Um Conto de Natal, filme de 2008

Ver também 

Desambiguações de literatura